Loerbroks ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Loerbroks (1814–1872), deutscher Kommunalpolitiker
 Hermann Loerbroks (1883–1954), deutscher Richter und Staatsanwalt
 Otto Loerbroks (1870–1941), deutscher Reichsgerichtsrat
 Theodor Loerbroks (1894–1958), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt Lünen

Siehe auch:
 Loerbrocks